Sueño de amor es una película estadounidense de 1960 dirigida por Charles Vidor y George Cukor, y con Dirk Bogarde, Capucine, Geneviève Page y Martita Hunt en los papeles principales.

Fue ganadora en 1961 del premio Oscar a la mejor música: los artífices eran Morris Stoloff y Harry Sukman.

Fue ganadora del premio Globo de Oro 1961.

Argumento 
Es una biografía musicalizada del pianista y compositor del siglo XIX Franz Liszt (Dirk Bogarde).

Comentarios 

El director, Charles Vidor, falleció durante el rodaje, y fue sustituido por George Cukor. La participación de Cukor no está acreditada en los títulos.

Reparto 

 Dirk Bogarde: Franz Liszt. 
 Capucine:  la condesa Marie d'Agoult.
 Geneviève Page:   la princesa Carolyne Wittgenstein
 Patricia Morison: George Sand. 
 Ivan Desny: el príncipe Nicolas. 
 Martita Hunt: la Gran Duquesa.
 Lou Jacobi: Potin. 
 Albert Rueprecht: el príncipe Félix Lichnowsky. 
 Marcel Dalio: Chélard. 
 Lyndon Brook: Richard Wagner. 
 Walter Rilla: el arzobispo. 
 Hans Unterkircher: el zar. 
 Erland Erlandsen: Sigismond Thalberg. 
 Alexander Davion: Frédéric Chopin. 
 Katherine Squire: Anna Liszt.

Notas

Enlaces externos 

 

Franz Liszt
Películas biográficas
Películas dirigidas por varios directores
Películas ganadoras del Globo de Oro a la mejor película de comedia o musical
Películas sobre música y músicos clásicos
Películas ambientadas en Rusia